Хенрик Миколај Горецки (Гурецки),  (Черница, 6. децембар 1933 — Катовице, 12. новембар 2010) био је пољски композитор савремене класичне музике.

Референце

Спољашње везе 
 Интервју Хенрика Горецког , 24. април 1994.
 USC Polish Music Center biography
 Henryk Górecki @ Boosey & Hawkes
 Polish Music Journal, Vol. 6 No. 2, Winter 2003 – A special edition marking Górecki's 70th birthday, consisting of articles exclusively on Górecki
 Lerchenmusik, Op. 53, Luna Nova Ensemble (Nobuko Igarashi, clarinet; Craig Hultgren, cello; Andrew Drannon, piano)
 Чланак Алекса Роза у Њујоркеру

Рођени 1933.
Умрли 2010.
Пољски композитори